Малый Дюссель () — небольшая река (ручей) в Северном Рейне — Вестфалии, левый приток Дюсселя у города Хан . Протяжённость от истока до устья 4,8 км.

Общая характеристика 
Исток Малого Дюсселя находится немного восточнее усадьбы Больтхаузен на небольшом лугу, засаженном фруктовыми деревьями. Рядом с ним, ещё восточнее, проходит автобан А46. В настоящее время исток ограждён и подходы к нему закрыты, поскольку он является памятником природы и состоит под охраной государства.

До строений усадьбы Больтхаузен ручей течёт в небольшой котловине и имеет не более 1 метра в ширину. У имения он перекрыт плотиной и здесь образован пруд, по берегам которого посажены берёзы. Длина пруда — 90 метров. Далее ширина ручья достигает 1,2 метра и он протекает мимо огороженных выгонов для выпаса лошадей. От Виббельтрата Малый Дюссель течёт среди садовых участков, где ручей перегораживается ещё один раз (1100 м от истока), образуя небольшой пруд. Сразу за ним он пропущен под автодорогой В 228. Перед железной дорогой Вупперталь-Дюссельдорф в долине ручья расположена усадьба Обгруйтен. Это уже территория города Хан. От истока 2 км.

За железной дорогой ручей проходит под земельной дорогой L423 (отметка 138 м н. у. м.). Через 2800 м от истока с правой стороны в Малый Дюссель впадает ручей Крутчайдер Бах, по длине превышающий Малый Дюссель, но менее полноводный. Через 80 метров слева к реке походит котловина Champagne, а за ней начинается территория хозяйства Zur Mühlen, здания которого представляют архитектурную и историческую ценность.

Малый Дюссель соединяется в Груйтене с ручьём Мюльбах и затем на отметке 123 метра впадает здесь же в реку Дюссель.

Туризм 
В бассейне Малого Дюсселя промаркировано несколько пешеходных туристских маршрутов:

 А1. Кольцевой маршрут, протяжённостью 5,3 км. По берегам Малого Дюсселя на этом маршруте можно осмотреть его нижнее течение от Zur Mühlen до Груйтен.
 А2. Кольцевой маршрут, протяжённостью 7,5 км. По берегам Малого Дюсселя на этом маршруте можно осмотреть его нижнее течение в пределах Груйтен и ещё нескольких усадеб.
  W. Кольцевой маршрут, протяжённостью 102,2 км вокруг Вупперталя, в том числе и в бассейне Малого Дюсселя.

Примечания

Печатные издания 
 Топографическая карта 1:25 000: 4708 Wuppertal-Elberfeld. Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. 15. Auflage 1999.

Ссылки 
 Mühlbach kontra Kleine Düssel

Бассейн Дюсселя
Реки Северного Рейна-Вестфалии